Constantius oder Konstantios ist der Name folgender Personen:

 Constantius I.  (um 250–306), römischer Kaiser
 Constantius II. (317–361), römischer Kaiser
 Constantius III. († 421), weströmischer Mitkaiser
 Constantius Gallus (325/326–354), römischer Unterkaiser
 Constantius (Konsul 327), römischer Beamter und Konsul
 Constantius von Lauriacum, Bischof von Lauriacum
 Constantius von Lyon (420/430–um 494), Dichter, Priester und Redner
 Constantius von Perugia († um 170?), Märtyrer und Heiliger
 Constantius von Sonnenberg (1638–1691), von 1683 bis 1691 Bibliothekar des Klosters St. Gallen

 Konstantios (Mitkaiser des Thomas) († 821), byzantinischer Usurpator
 Konstantios Dukas (1060–1081), byzantinischer Mitkaiser